Miejscowości w USA:
 Antelope – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Sheridan
 Antelope – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Wasco
 Antelope – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Todd
 Antelope – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sacramento
Gminy w USA:
 Antelope (ang. Antelope Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Franklin
 Antelope (ang. Antelope Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Harlan
 Antelope (ang. Antelope Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Antelope (ang. Antelope Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 Antelope (ang. Antelope Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins
 Antelope (ang. Antelope Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Antelope (ang. Antelope County) – w stanie Nebraska